Recques kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Recques-sur-Hem, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Recques-sur-Course, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,